Bade peut faire référence à :
 pays de Bade, un territoire historique du Sud-Ouest de l’Allemagne. Elle a correspondu à plusieurs entités politiques :
 margraviat de Bade, du  à 1535 et de 1771 à 1806,
 grand-duché de Bade, de 1806 à 1918,
 république de Bade, de 1918 à 1945,
 les Länder de Bade et le Wurtemberg-Bade entre 1945 et 1952,
 le Land de Bade-Wurtemberg, depuis 1952,
 maison de Bade, une maison ayant régné sur la Bade,
 Bade, la capitale du royaume de Gorre, dans la légende arthurienne,
 Badé, une commune rurale du Burkina Faso
 La ville de Bade est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.

Langues 
 Bade, langue tchadique occidentale.

Patronyme 

 Josse Bade (1462-1535), gros imprimeur originaire des Pays-Bas bourguignons, actif à Paris ;
 Conrad Bade (v. 1510- v. 1560), fils du précédent, imprimeur français ;
 Annette Bade (1900-1975), showgirl américaine ;
 Wilfried Bade (1906-1945), écrivain et poète allemand ;
 Klaus J. Bade (1944-), historien allemand ;
 Jean-Pierre Bade (1960-), footballeur professionnel français

Badé 
Badé peut faire référence à :
 Krissy Badé (1980-), joueuse française de basket-ball,

Liens externes 
  : Bade et Badé confondus